La abreviatura Mb puede hacer referencia a:

 Mb, abreviatura de megabit.
 MB, abreviatura de megabyte.
 Mb Megabase: Unidad de longitud de fragmentos de ADN que es igual a 1 millón de bases.
(Mb) Body wave magnitude, un tipo de escala sísmica.
 MB, empresa de juegos de mesa.
https://mbappgames.wordpress.com, es una plataforma gratuita para descargar juegos, cuenta con un juego llamado KARTING.MB y ya tiene más de 200 descargas.